Кабарди́но-Балка́рская Респу́блика (; ; краткое название: Кабарди́но-Балка́рия) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. 

Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа и является частью Северо-Кавказского экономического района. Столица — город Нальчик.

Государственными языками Кабардино-Балкарской Республики на всей её территории являются кабардинский, балкарский и русский языки.

Граничит с Карачаево-Черкесией на западе, Ставропольским краем на севере, с Республикой Северная Осетия-Алания на востоке и юго-востоке и с Грузией на юге.

Образована как Кабардинская автономная область 1 сентября 1921 года. С 16 января 1922 года Кабардино-Балкарская автономная область. 5 декабря 1936 года преобразована в Кабардино-Балкарскую АССР. С 1992 года — Кабардино-Балкарская Республика.

Физико-географическая характеристика

География 

Кабардино-Балкарская республика расположена в центральной части северного макросклона Кавказа. Территория республики разделена на три основные геоморфологические зоны — горную, предгорную и равнинную. Горная и предгорная зоны занимают большую часть территории субъекта. Равнинная зона охватывает северо-восточную часть республики.

Через территорию республики параллельно друг от друга протягиваются 5 основных хребтов Большого Кавказа: Пастбищный (или Меловой), Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный (или Водораздельный). 
 Высочайшая точка: гора Эльбрус (5 642 м, западная вершина) — самая высокая точка России, Кавказа и Европы. Через западную вершину Эльбруса проходит административная граница Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, при этом восточная вершина горы (5 621 м), как и большая часть склонов, находится в пределах КБР.
 Максимальная длина с севера на юг: 167 км.
 Максимальная длина с востока на запад: 123 км.

Климат 
Климат на территории республики разнообразный. Из-за расположения в гористой местности, в республике вертикальный тип поясности. На равнине и в предгорьях распространён влажный континентальный климат, который в горах сменяется на климат субальпийского пояса. И далее в высокогорьях переходит в альпийский тип климата. Средняя температура января составляет от −2,0° С (на равнине) до −12,0° С (в горах), июля соответственно +25,0° С и +5,0° С. Среднегодовое количество осадков составляет от .

В равнинной части республики (в частности г. о. Прохладный и Прохладненский район, Майский район) преобладает умеренный континентальный климат с чертами семиаридного климата.

Зима на равнине по абсолютным значениям низких температур холоднее, чем в предгорных населённых пунктах (Нальчик), рекорд минимальной температуры в республике был установлен 8 февраля 2012 года в городе Прохладном, на метеостанции города температура опустилась до -29,5 °C, в то время как в Нальчике в тот день температура не опускалась ниже -27,0 °C.

Лето на равнине очень тёплое, вторая половина жаркая.

Июнь в среднем самый влажный месяц, выпадает больше всего осадков, и сильной жары в июне обычно не наблюдается (до +37,0° С).

Первая половина июля в целом идентична второй половине июня, но более сухая. Во второй половине июля наблюдаются более высокие температуры. Самый жаркий период — конец июля—август. Температура в июле в равниной части нередко поднимаются выше +38 °C, максимальная температура в июле за период 2000—2016 годов наблюдалась в Прохладном 28 июля 2000 года, когда в городе было +40,7° С. В Нальчике в тот день воздух прогрелся до +38,3 °C.

Август на равнине нередко самый жаркий месяц года, на равнине в августе обычно выпадает значительно меньше осадков, чем в июле или сентябре. Малое количество осадков летом вынуждает использовать систему каналов для полива обширных сельскохозяйственных угодий. В августе максимальные температуры нередко поднимаются до значений +38…+40 °C. За XXI век самая высокая температура в августе наблюдалась 8 августа 2006 года в городе Прохладном — максимум на метеостанции города в тот день составил +40,9 °C.

Экосистема 
На равнине распространены чернозёмы и тёмно-каштановые почвы, на склонах гор — горно-луговые.

Леса занимают 1/10 часть территории. В поймах рек — лиственные леса. На высоте 800—1600 м — широколиственные леса (преимущественно буковые), до 2200 м — хвойные (преимущественно сосновые). На высоте 2000—2400 м распространены субальпийские луга (разнотравно-овсяницевые и разнотравно-злаковые). Выше 2400 м — альпийские луга.

Из млекопитающих распространены лиса, шакал, волк, бурый медведь, куница, косуля, кабан, благородный олень, кавказская серна, дагестанский тур. Из птиц наиболее массовые — синица, пеночка-весничка, фазан и перепел.

На территории Кабардино-Балкарии расположены национальный парк «Приэльбрусье», Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник и 11 государственных заказников.

Реки 

 Терек (623 км)
 Малка (216 км)
 Баксан (173 км)
 Черек (131 км)
 Чегем (103 км)
 Урух
 Аргудан
 Куркужин
 Лескен
 Нальчик
 Урвань
 Золка

Озёра 
 Голубые озёра
 Озёра Шадхурей
 Озеро Тамбукан
 Озеро Сылтранкёль

Водопады 

 Гедмишх — водопад на одноимённой реке (правый приток Малки). 
 Чегемские водопады — группа водопадов на притоках реки Чегем: Адайсу, Каяарты и Сакал-Туп. 
 Абай-Су — водопад на реке Башиль-Аузу-Су (приток Чегема). 
 Султан — водопад в районе Джилы-Су, в верховьях реки Малка.

Вершины-пятитысячники 
 Эльбрус (5642 м)
 Дыхтау (5204 м)
 Коштантау (5152 м)
 Пик Пушкина (5100 м)
 Шхара (5068 м)
 Джангитау (5058 м)
 Мижирги (5025 м)

История 

До образования современной республики, на её территории были расположены две исторические области — Кабарда и Балкария. Кабарда состояла из двух княжеств: Большая Кабарда и Малая Кабарда, и занимала равнинную и предгорную часть современной республики, а также горную и высокогорную зону в верховьях реки Малки и её притоков. Балкария, которая была разделена на пять горских обществ, занимала в основном горные и высокогорные районы современной республики.

В 1921 году Кабарда и Балкария вместе с другими историческими областями Центрального Кавказа вступили в состав Горской АССР. 1 сентября 1921 года Кабардинский округ вышел из состава Горской автономной республики, а затем 16 января 1922 года за ним последовала и Балкария.

Кабардино-Балкарская автономная область была образована в 1922 году, в 1936 году преобразована в АССР.

В годы Великой Отечественной войны в Кабардино-Балкарии была сформирована 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия под командованием А. Ф. Скорохода, сражавшаяся в Битве за Кавказ и Сталинградской битве. В 1942 году большая часть республики вместе с Нальчиком была оккупирована. В январе 1943 года Кабардино-Балкария полностью освобождена. В 1944 году в связи с выселением балкарцев была переименована в Кабардинскую АССР, с 1957 года — снова Кабардино-Балкарская АССР. С 1992 года — Кабардино-Балкарская Республика.

В 1950-е и 1960-е годы в Кабардино-Балкарии были построены крупные промышленные предприятия машиностроения, приборостроения. В 1990 году в промышленности было занято 96,3 тыс. человек.

В 2008 году Банком России была выпущена памятная монета, посвящённая Республике Кабардино-Балкария, а в 2022 году серебряная памятная монета к 100-летию республики.

Символика 
Республика имеет свои флаг, герб и гимн.

Согласно Конституции КБР герб представляет собой изображение золотого (жёлтого) орла. На груди орла — малый пересечённый щит, вверху — изображение серебряной (белой) горы о двух вершинах в лазоревом (синем, голубом) поле, внизу — золотой (жёлтый) трилистник с продолговатыми листами в зелёном поле.

Государственный флаг Кабардино-Балкарской Республики представляет собой полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — сине-голубого, средней — белого, нижней — зелёного цветов. В центре полотнища — круг, пересечённый сине-голубым и зелёным полем; на сине-голубом поле — стилизованное изображение горы Эльбрус в белом цвете.

Государственным гимном Кабардино-Балкарской Республики является торжественная музыка, созданная с использованием интонаций и колоритов кабардинских, балкарских и русских народных песен. Гимн исполняется без слов. Автор музыки — Хасан Карданов.

Население 

Численность населения республики по данным Росстата составляет  человек (). Плотность населения —  чел./км² (). Городское население —  % ().

Коэффициент смертности в 2016—2017 годах (по данным на конец года) составлял 8,5 промилле.

Примечание: в таблице показаны народы c численностью более 1000 человек в 2010 году.
Примечание 2: многие кабардинцы как и другие адыги, при переписи 2010 года указали свой экзоэтноним — «черкес».

 Половозрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 401 775 человек (46,7 %). Женщины — 458 164 человека (53,3 %).
Средний возраст населения — 35,3 лет. Медианный возраст населения — 32,8 лет.
Средний возраст мужчин — 33,4 лет. Медианный возраст мужчин — 30,8 лет.
Средний возраст женщин — 36,9 лет. Медианный возраст женщин — 34,9 лет.

Населённые пункты 

Населённые пункты с численностью населения более 10 тысяч человек

Административно-территориальное деление 

 
Согласно Закону КБР «Об административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Республики», субъект РФ включает следующие административно-территориальные единицы: 3 города республиканского значения и 10 районов.

В рамках муниципального устройства республики, в границах административно-территориальных единиц Кабардино-Балкарии образованы муниципальные образования: 3 городских округа и 10 муниципальных районов.

Столица республики — город Нальчик, который является также крупным экономическим центром Северного Кавказа и одним из главных курортов федерального значения в стране.

Экономика 

Основа экономики республики — сельское хозяйство (зерновые культуры (пшеница, кукуруза, просо), технические культуры (подсолнечник, конопля), животноводство (молочно-мясного направления), а также лесозаготовка.

В рамках развития инфраструктуры и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике была создана сеть бизнес-инкубаторов, целью функционирования которых является предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства КБР оборудованных офисных и производственных помещений в аренду на льготных условиях. Уже создано и успешно работает три бизнес-инкубатора: государственное учреждение «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» в г. Нальчике, предоставляющее офисные и производственные помещения, два муниципальных офисных бизнес-инкубатора в городском округе Прохладный и Баксанском районе.

Промышленность 
В республике действуют более 100 промышленных предприятий. В г. Майский ООО «Севкаврентген-Д» одно из ведущих производителей рентгеновского оборудования в России.
В г. Терек на заводе «Терекалмаз» налажено собственное производство синтетических алмазов, и высококачественных алмазных инструментов на их основе. В числе выпускаемой продукции алмазные буровые инструменты для геолого-разведочных и горнорудных предприятий (коронки, долота, расширители); алмазные правящие инструменты (прецизионные фасонные ролики, карандаши, гребёнки, алмазы в оправе), шлифовальный алмазный инструмент (круги АЧК, прямого профиля и т. д.) для машиностроения и металлообработки; алмазный инструмент для камнеобработки и стройиндустрии (круги отрезные сегментные, фрезы, бруски, канатные пилы и т. д.) для резки, шлифовки, полировки природного камня, бетона, асфальта; алмазные пасты и др. В г. Тырныаузе есть завод «Каббалкгипс» по производству продукции торговой марки GIPSELL, базирующийся на производстве и продаже строительных и отделочных материалов.

 Завод Кавказкабель
 Тырныаузский горно-обогатительный комбинат (не работает с начала 2000-х годов, после схода сели)
 Каббалкгипс (завод)

Развивается электроэнергетика, в регионе действуют несколько гидроэлектростанций, общей мощностью на 2010 год — 126,6 МВт, и выработкой 478 млн кВт·ч в год:
 Аушигерская ГЭС (60,0 МВт; 222,0 млн кВт·ч в год),
 Кашхатау ГЭС (65,1 МВт; 241,0 млн кВт·ч в год),
 Баксанская ГЭС (27,0 МВт; 125,0 млн кВт·ч в год),
 действует несколько малых ГЭС (общей мощностью 5,5 МВт и выработкой 14,9 млн кВт·ч в год),
 ведётся строительство Зарагижской (28,8 МВт) и Верхнебалкарской ГЭС (15,6 МВт),
 рассматривается строительство ГЭС «Голубые озёра» (до 110 МВт), проектируется Сармаковская ГЭС (17,6 МВт, 74,5 млн кВт·ч)

Сельское хозяйство 
На 1 января 2020 года сельское население 416 тысяч человек, 48% населения Кабардино-Балкарии. 

За 2021 год индекс продукции растениеводства составил 113%, продукции животноводства – 106%.

Животноводство
На 1 февраля 2021 года во всех категориях хозяйств насчитывалось 274,5 тыс. голов крупного рогатого скота (+2,3%), из них коров 138 тыс. голов (+3,6%), поголовье овец и коз 401 тыс. голов (+2,9%), птицы 3,9 млн голов (+5,4%). 

За 2020 год сельхозтоваропроизводителями всех категорий надоено 537,5 тыс. тонн молока (+4,5%). В сельскохозяйственных организациях надои молока на одну корову выросли на 12,6% в сравнении с показателями 2019 года и составили 6334 кг. В 2020 году в Кабардино-Балкарии непосредственно на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в виде субсидий во все категории хозяйств было направлено 151,3 млн рублей бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета 140,7 млн рублей. 

За первые четыре месяца 2021 года в республике надои молока возросли до 135,6 тысячи тонн, что на 4,7% больше к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, с января по апрель 2021 года увеличилось поголовье основных видов сельскохозяйственных животных. Так, поголовье овец и коз возросло на 3,8%, коров — на 3,6%. 

Растениеводство
Выращивают зерновые (кукурузу, пшеницу, ячмень, просо), кормовые, технические (подсолнечник и конопля) культуры, картофель и овоще-бахчевые.

В 2021 году садоводами Кабардино-Балкарии было собрано 535,5 тысяч тонн плодово-ягодной продукции, из них семечковых культур 490,1 тысяч тонн, косточковых культур – 40,5 тысяч тонн. Рост объемов плодово-ягодных культур обусловлен расширением размеров площадей в плодоносящем возрасте семечковых культур на 13,9% и косточковых культур – на 16%. Кабардино-Балкария уже несколько лет подряд входит в топ-5 регионов России по темпам закладки многолетних плодово-ягодных насаждений. В 2021 году осуществлена закладка многолетних насаждений по интенсивной и суперинтенсивной технологиям на площади 1500 га. В том числе голубика заложена на площади 50 га. В рамках импортозамещения поставляется в субъекты России более 400 тысяч тонн различных плодов и ягод. По состоянию на 1 января 2022 года суммарная мощность плодохранилищ - 185,8 тыс. тонн, из которых в 2021 году введены в эксплуатацию 35,4 тыс. тонн. 

В 2021 году началась реализация инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса общей площадью 100 га для круглогодичного производства овощной продукции в Чегемском районе. Первую очередь площадью 37,6 га планируется запустить в первом квартале 2023 года -  предусмотрено выращивание тепличных томатов в объеме около 20 тыс. тонн ежегодно. Вторая очередь площадью 62,4 га будет запущена в конце 2024 года - производство овощной продукции защищенного грунта планируется в объеме 49,2 тыс. тонн в год.

Холдинг «Эко-культура», один из крупнейших производителей овощей закрытого грунта, к 2022 году планирует запустить в Кабардино-Балкарии тепличный комплекс для выращивания ягод. На площади 100 га будут выращивать малину, ежевику, клубнику и голубику. Инвестиции в проект составят 14 млрд руб., срок их окупаемости — около восьми лет. 

В 2020 году в хозяйствах всех категорий собран урожай плодов и ягод 517,3 тыс тонн (+48 %), винограда 18,1  тыс тонн (+57,1 %), овощей 2936 тыс тонн (-21,7 %), картофеля 1807 тыс тонн (-7,8 %), гороха 57,9 тыс. тонн (-29,5 %).  

В 2020 году в хозяйствах всех категорий урожай зерновых и зернобобовых 1193,3 тыс. тонн зерна в весе после доработки (+5%). В том числе зерна пшеницы получено 155,8 тыс. тонн (+4,3%), кукурузы 965,6 тыс. тонн (+4,2%). Увеличению валового сбора способствовал рост урожайности зерновых, в среднем 56,7 ц/га (+3,5%). Сбор ячменя 618 тыс. тонн, овёс 36 тыс. тонн, гречихи 1,2  тыс. тонн. Урожай семян подсолнечника 298 тыс. тонн, сои 87,4 тыс. тонн, рапса 30,3 тыс. тонн.

Транспорт

Культура 

Культурное наследие нартского эпоса привносит огромное значение в культуру республики.

Культурная политика республики в последнем десятилетии XX века строилась в неразрывной связи с общероссийской, федеральной концепцией развития культуры и искусства, учитывая особенности, сложности развития национальных культур многонациональной Кабардино-Балкарии. Федеральная целевая программа «Культура России» внесла определённую ясность в перспективу отечественной культуры.

К концу XX века в КБР стал заметен рост интереса к самодеятельному творчеству, кризис начала 90-х годов был преодолён, культура стала приспосабливаться к новым рыночным условиям. Если в 1999 году в Кабардино-Балкарии насчитывалось 1440 кружков, то в 2001 году их количество возросло до 1560, был отмечен рост числа культурно — досуговых мероприятий. По числу учреждений культурно — досугового типа КБР занимает 78 место среди субъектов Российской Федерации.
Особенности развития этнической музыкальной культуры КБР в 90-е годы XX века

В большинстве населённых пунктов Дома культуры являлись единственными многофункциональными центрами культуры и их состояние во многом определяло уровень, перспективы культурной жизни того или иного села. К современным требованиям развития национальных культур относится создание фольклорных этнографических центров.

Учитывая важность развития самодеятельного творчества на высоком творческом уровне, в КБР в 90-е годы регулярно проводились республиканские фестивали народных ансамблей песни и танца, исполнителей адыгской и балкарской народных песен, праздники национальных культур, региональные обменные фестивали культур, смотры — конкурсы хореографического искусства, оркестров народных инструментов, исполнителей на национальной гармонике имени К. Каширговой, была разработана тематическая программа «Музыкальная Кабардино-Балкария».

В деятельности муниципальных учреждений культуры появились положительные тенденции организации мероприятий с учётом социокультурной специфики района. В учреждениях культуры Баксанского района широкое распространение получило проведение фольклорных фестивалей, смотров, конкурсов. В Зольском районе был отмечен рост числа фольклорных групп и ансамблей. Отдел культуры Урванского района активизировал свою деятельность по сохранению и развитию фольклора. На реализацию этих задач был ориентирован фольклорный Центр в с. Псынабо. В Терском районе особое внимание уделялось работе с детьми и молодёжью, в Черекском — активизировалась работа по возрождению и сохранению традиций и обрядов, в Чегемском районе — регулярно проводились праздники народного календаря, смотры — конкурсы фольклорных коллективов, фестивали исполнителей народной песни.

С начала 1980-х годов всё большее распространение получают массовые праздники села, района, города. Это Дни города, празднование юбилейных дат писателей Кабардино-Балкарии, проведение национальных игр с чествованием передовиков. С началом эпохи гласности и демократизации в праздничную культуру народа стали возвращаться культовые обрядовые общественные праздники, давно ушедшие из жизни народа и возрождаемые теперь на ином уровне. Часто, это постановочные мероприятия, осуществлённые силами профессиональных и самодеятельных коллективов: праздник первой борозды; кхъуейпллъыжькӏэрыщӏэ (подвязывание копчёного сыра) со спортивными играми и наградами, устраиваемые не только при рождении сына, но и по другим праздничным датам светского календаря (1 мая, 7 ноября и т. д.); празднование Дня весеннего равноденствия. Достоверное знание бытующих в народе обычаев, праздников, обрядов, их содержания, форм и методов проведения позволяет выявить то, что есть в народных обычаях, и то, что было накоплено культурно-просветительскими учреждениями.

Особенность праздника, праздничного общения людей состоит в гармоничном сочетании двух стилей общения: обычного, практически реального и идеально условного, присущего искусству. Наиболее сохранившимися, но несколько видоизменёнными являются семейные праздники и обряды. Это обряды первичного жизненного цикла (гущэхэпхэ (укладывание ребёнка в колыбель), праздник «первого шага» и т. д.), свадебные обряды. Среди светских семейных праздников, прочно вошедших в жизнь народа в 80-90-е годы XX века следует отметить празднование дней рождения, окончание учебного заведения и т. д.

Большая роль в возрождении адыгской вокальной культуры принадлежит регулярно проводимому с 1996 года Республиканскому конкурсу адыгской народной песни памяти народного артиста Кабардино-Балкарии Х. Кунижева. Цель конкурса: возрождение традиционного песенного творчества; сохранение певческой культуры адыгов; выявление талантливых исполнителей; привлечение к творчеству детей и молодёжи, повышение их исполнительского мастерства; широкая пропаганда жанра; обогащение репертуара коллективов и отдельных исполнителей.

Великими представителями культуры КБР , являются , народный поэт КБР , лауреат Ленинской и Государственных премий СССР и РСФСР Кайсын Кулиев и народный артист СССР , лауреат Государственных премий СССР и РСФСР Юрий Темирканов.

Наука и образование 

 Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В. М. Кокова
 Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова
 Кабардино-Балкарский институт бизнеса
 Кабардино-балкарский филиал Московского института комплексной безопасности
 Нальчикский институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой организации Белгородский университет кооперации, экономики и права
 Северо-Кавказский государственный институт искусств
 Северо-Кавказский институт повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал) государственного казённого Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации
 Современная гуманитарная академия — Нальчикский филиал
 Армавирский лингвистический социальный институт — Филиал в городе Нальчике
 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Кабардино-Балкарский научный центр РАН.

Религия 

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Наибольшее распространение получили две религии: ислам (суннитского толка) и православное христианство. Этнические мусульмане в республике составляют более 70%. Ислам суннитского толка на территории Кабарды и Балкарии полностью утвердился в конце XVIII века.

По данным правительства КБР на 2013 год, в республике зарегистрировано 176 религиозных организаций, включая:
 125 мусульманских
 21 православная
 1 иудейская
 3 римско-католических
 26 протестантских.
Всего в КБР функционируют 152 мечети (по состоянию на начало 2016 года), 20 православных церквей, 1 монастырь, 4 храма-часовни, 1 синагога, 27 протестантских и 3 римско-католических молельных домов. Религиозную службу в них проводят 137 мусульманских, 23 православных, 2 римско-католических, около 30 протестантских служителей, 1 раввин.

Филателия и нумизматика

См. также 
 Конституция Кабардино-Балкарской Республики
 Терская область

Примечания

Литература 
  (обл.; карты-схемы)

Ссылки 

 
 Официальный сайт Главы КБР
 Парламент Кабардино-Балкарской республики